The Isles (engl. Die Inseln) steht für:

 The Isles, US-amerikanische Band
 Lord of the Isles, schottischer Adelstitel
 Kingdom of the Isles, norwegisches Herrschaftsgebiet im Atlantik, siehe Königreich der Inseln